Никола́й Петро́вич Вишняко́в:
 Вишняков, Николай Петрович (1841—1911) — русский богослов, протоиерей, магистр Санкт-Петербургской духовной академии.
 Вишняков, Николай Петрович (1844—1918) — русский художник.
 Вишняков, Николай Петрович (1844—1927) — русский купец, геолог, палеонтолог и коллекционер, общественный деятель, гласный Московской думы, мемуарист.
 Вишняков, Николай Петрович (1871—1937) — русский литератор, автор трудов по военному праву, критик, поэт, переводчик, генерал-майор.